

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeones defensores.

Julian Knowle y Igor Zelenay ganaron el título tras derrotar en la final Rameez Junaid y Kevin Krawietz.

Cabeza de serie 

  Guillermo Durán /  Jonathan Erlich (Cuartos de final)
  Antonio Šančić /  Adil Shamasdin (Primera ronda)

<ol start=3>
  Johan Brunström /  Andreas Siljeström ''(Primera ronda, retiro)
 ''' Julian Knowle /  Igor Zelenay (Campeones)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Francavilla al Mare 2017